Dünker ist der Familienname von:

 Jacqueline Dünker (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Willi Dünker (* 1893), deutscher Leichtathlet